Route 11 steht für folgende Verkehrswege:
 Route nationale 11 (Madagaskar)
 Route 11 (Oman)
 National Route 11, Südafrika
 Thailand Route 11

Vereinigte Staaten:
 Alaska State Route 11
 Delaware State Route 11 
 Hawaiʻi State Route 11
 Utah State Route 11